Uffeln (Vlotho) - plaats in Noordrijn-Westfalen
 Uffeln (Ibbenbüren) - plaats in Noordrijn-Westfalen